Ла Гир ():

 Ла Гир — прозвище соратника Жанны д’Арк;
 Ла Гир, Этьен де (Étienne de La Hire, ок. 1583—1643) — французский художник;
Ла Гир, Лоран де (Laurent de La Hire, 1606—1656) — французский художник, сын Этьена де Ла Гира;
Ла Гир, Филипп де (Philippe de La Hire, 1640—1714) — французский математик и астроном, сын Лорана де Ла Гира;
 Ла Гир, Габриэль-Филипп де (Gabriel-Philippe de La Hire, 1677—1719) — французский математик, сын Филиппа де Ла Гира;
 Ла Гир, Жан-Николя де (Jean-Nicolas de La Hire, 1685—1727) — французский ботаник, сын Филиппа де Ла Гира.